John Strachey ist der Name folgender Personen:

* John Strachey (Geologe) (1671–1743), britischer Geologe
 John Strachey (Generalgouverneur) (1823–1907), britischer Kolonialgouverneur, Vizekönig von Indien
 John Strachey (Journalist) (1860–1927), britischer Journalist
 John Strachey (Politiker) (1901–1963), britischer Politiker, Schriftsteller und Ideologe